Bergsiedlung ist der Name folgender Orte:

 Bergsiedlung (Wildau), Ortsteil von Wildau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Bergsiedlung (Wiesenaue), Wohnplatz der Gemeinde Wiesenaue, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Bergsiedlung (Gemeinde Jennersdorf), Ortsteil der Stadtgemeinde Jennersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Bergsiedlung (Gemeinde Kaumberg), Ortsteil der Marktgemeinde Kaumberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Bergsiedlung (Gemeinde Kapfenberg), Ortsteil der Stadtgemeinde Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark